Ana Ivanović è la detentrice del titolo.

Angelique Kerber ha sconfitto in finale Karolína Plíšková con il punteggio di 65-7, 6-3, 7-64.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Simona Halep (quarti di finale)
  Ana Ivanović (secondo turno)
  Carla Suárez Navarro (quarti di finale)
  Angelique Kerber (campionessa)
  Eugenie Bouchard (secondo turno)
  Karolína Plíšková (finale)
  Andrea Petković (secondo turno)
  Sabine Lisicki (semifinale)

  Garbiñe Muguruza (primo turno) 
  Barbora Strýcová (terzo turno) 
  Alizé Cornet (primo turno) 
  Viktoryja Azaranka (secondo turno, ritirata) 
  Svetlana Kuznecova (terzo turno) 
  Irina-Camelia Begu (primo turno) 
  Jelena Janković (terzo turno) 
  Caroline Garcia (secondo turno)

Qualificate 

  Aleksandra Krunić (secondo turno)
  Tímea Babos (secondo turno)
  Klára Koukalová (terzo turno)
  Michelle Larcher de Brito (terzo turno)

  Misaki Doi (secondo turno) 
  Marina Eraković (secondo turno) 
  Tatjana Maria (primo turno) 
  Kateryna Bondarenko (primo turno)

Lucky Loser
  Zheng Saisai (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

AEGON Classic 2015
WTA Tour 2015